Francisco Mendes se referir a:
 Chico Mendes (Francisco Mendes), seringueiro, sindicalista e ativista ambienta brasileiro.
 Francisco Mendes Pimentel, primeiro Reitor da Universidade Federal de Minas Gerais. 
 Francisco Mendes, ministro da viação e obras públicas de Getúlio Vargas.
 Francisco Mendes (político da Guiné-Bissau), também conhecido como Tchico Té
 Francisco Mendes, apresentador de televisão.

Desambiguação